

Geografia
 Cetto – demo dell'antica Attica

Persone
 Bruno Cetto (1921-1991) – ingegnere e micologo italiano
 Mauro Cetto (1982) – calciatore argentino
 Sibilla de Cetto (1350-1421) – nobildonna italiana